Нидерланды на летних Олимпийских играх 2020 были представлены 278 спортсменами в 24 видах спорта. В связи с пандемией COVID-19 Международный олимпийский комитет принял решение перенести Игры на 2021 год.

В марте 2020 года Исполком МОК, продолжая политику гендерного равенства на Олимпийских играх, одобрил изменения в протокол церемоний открытия и закрытия Игр, согласно которым у национальных олимпийских комитетов появилась возможность заявить в качестве знаменосцев одного мужчину и одну женщину. На церемонии открытия Игр знаменосцами сборной Нидерландов стали рекордсмен страны в беге на 100 и 200 метров Чуранди Мартина и 16-летняя скейтбордистка Кет Олденбёвинг, а на церемонии закрытия право нести национальный флаг было доверено двукратной чемпионке Игр в Токио Сифане Хассан.

По итогам соревнований на счету нидерландских спортсменов было 10 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей, что позволило сборной Нидерландов занять 7-е место в неофициальном медальном зачёте. Этот результат стал самым успешным в истории страны как по количеству завоёванных медалей, так и по итоговому месту в медальном зачёте. Ранее лучшими результатами являлись 25 медалей на Играх 2000 года и 8-е место в общем зачёте в 1928 и 2000 годах.

Медали

Состав сборной 

  Академическая гребля
  Бокс
  Борьба
 Вольная борьба
 Греко-римская борьба
 Велоспорт
  Маунтинбайк
  Гандбол
  Гольф
 Гребля на байдарках и каноэ
  Гладкая вода
  Дзюдо
  Конный спорт
  Лёгкая атлетика
  Настольный теннис
  Парусный спорт
  Плавание
  Скейтбординг
  Спортивная гимнастика
  Стрельба из лука
  Теннис
  Футбол
 Линет Беренстейн
 Сари ван Венендал
 Мерел ван Донген
 Кика ван Эс
 Даниэль ван де Донк
 Шэнис ван де Санден
 Стефани ван дер Грагт
 Линн Вилмс
 Лус Гёртс
 Джеки Грунен
 Анук Деккер
 Инесса Кагман
 Лус Копи
 Лике Мартенс
 Вивианне Мидема
 Аник Науэн
 Виктория Пелова
 Джилл Рорд
 Джоэль Смитс
 Сиска Фолькерцма
 Доминик Янссен
 Рената Янсен

Результаты соревнований

Футбол 

Женщины

Соревнования в женском футболе прошли с 21 июля по 6 августа. Футбольный турнир традиционно начался до официального начала Олимпийских игр. Перед началом Игр Международный олимпийский комитет расширил заявку на турнир до 22 человек, при этом на матч можно было заявить только 18 человек. Женская сборная Нидерландов по футболу квалифицировалась на Игры, войдя в число трёх сильнейших европейских сборных по итогам чемпионата мира 2019 года. Игры в Токио стали дебютными для женской сборной на Олимпийских играх.

Состав
Первоначальный состав сборной Нидерландов был объявлен 16 июня 2021 года. 20 июля 2021 года Джоэль Смитс заменила Шерида Спице из-за травмы.

Результаты
Дебютный матч сборной Нидерландов на Олимпийском турнире против сборной Замбии закончился со счётом 10:3. Этот результат стал самым результативным в истории женского футбольного турнира на Олимпийских играх, превзойдя предыдущий результат сразу на 5 голов (Германия 8:0 Китай, Олимпийские игры 2004), а Вивианне Мидема, забившая 4 гола в одном матче повторила результат немки Биргит Принц.
 Групповой этап (группа F)

 Четвертьфинал

Итог: по результатам олимпийского турнира женская сборная Нидерландов по футболу заняла 5-е место.

Примечания

Ссылки 
 Сборная Нидерландов на странице Олимпийских игр 2020
 Сборная Нидерландов на сайте Olympedia.org
 

Страны на летних Олимпийских играх 2020 года